Аэропорт Пла́тов  — международный аэропорт Ростова-на-Дону, преемник старого аэропорта на проспекте Шолохова. Расположен в 29 километрах к северо-востоку от Ростова-на-Дону в Аксайском районе Ростовской области,  к северо-западу от города Новочеркасска  к северу от станицы Грушевской, вблизи федеральной автотрассы М-4). Назван в честь казачьего атамана Матвея Платова.

Новый аэропорт Ростова построен в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Первый в современной истории России построенный с нуля крупный аэропорт, третий по пассажирообороту (после Сочи и Краснодара) в Южном федеральном округе. Для регулярных рейсов аэропорт открыт с 7 декабря 2017 года.

Аэродром допущен к приёму самолётов Airbus A310, Airbus A319, Airbus A320, Airbus A321, Airbus A330, Boeing 737, Boeing 747, Boeing 757, Boeing 767, Вoeing-777, CRJ, Ан-124, Ил-62, Ил-76, Ту-154, Ту-204 и всех более лёгких, а также вертолётов всех типов. Классификационное число ВПП (PCN) 57/R/A/W/T, ИВПП оборудована по II категории ИКАО.

В феврале 2019 года аэропорт получил рейтинг 5 звезд по итогам аудита, проведенного экспертами авторитетной международной рейтинговой организации Skytrax (Великобритания). Такой оценки российский аэропорт удостоен впервые за все время существования рейтинга с 1989 года. В 2019 году аэропорт показал наибольший отток пассажиропотока среди 30 крупнейших аэропортов России, эксперты называют причиной данного падения высокие тарифы аэропорта на обслуживание авиакомпаний.

Название 

Изначально аэропорт имел рабочее название «Южный». В ходе народного голосования, организованного Правительством Ростовской области, победило название «Платов», свыше  голосов , в честь казачьего атамана Матвея Ивановича Платова. Другие варианты — «Ростов-на-Дону» и «Южный» —  и  соответственно. 20 января 2017 года Правительство Российской Федерации официально присвоило аэропорту наименование «Платов».

На третьем этаже аэропорта на стекле выполнен портрет Матвея Платова в своеобразной технике: текстовыми строчками, относящимися к истории его встречи с Наполеоном.

История

Проектирование 
Общее проектирование аэропорта выполнил «Аэропроект», проектирование аэровокзала — германская компания «Ассман Бератен + Планен», а архитектурную концепцию для него — британское бюро Twelve Architects и его архитектор Алекс Битус, до этого принимавший участие в проектировании терминала 3 аэропорта Домодедово и башни «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге. По словам Алекса Битуса, в основу концепции легла река Дон, её волны и мосты.

Изначально предполагалось строить аэропорт с аэродромом класса А. Впоследстии был запроектирован более скромный вариант — аэродром класса Б с единственной взлётно-посадочной полосой размерами  . Аэровокзал запроектирован  пропускной способностью  пассажиров в час  пассажиров в год, с 9 телетрапами и 10 выходами к перронным автобусам. В проекте также заложена возможность строительства второй ВПП параллельно первой с другой стороны от аэровокзала при возникновении такой необходимости. Кроме того в проекте пассажирского терминала также зарезервирована возможность его расширения в обе стороны с ростом пассажиропотока выше 5 млн человек. Рассчитан на использование большинством типов воздушных судов. Кроме того, запроектировано строительство грузового терминала площадью  и стоянки для автомобилей на 

Разработкой дизайна интерьеров помещений для бизнес пассажиров занимались два архитектурных бюро — Nefa Architects (зал ВВЛ, концепция «Степь») и студия VOX Architects (зал МВЛ, проект «Солнце. Воздух. Берега»).

Из-за вторжения России на Украину с 03:45 24 февраля по настоящее время введён запрет на все полёты из аэропорта.

Строительство 
Строительство аэропорта началось в 2014 году и завершилось в июле 2017 года, а ввод в эксплуатацию и перевод всех рейсов произошел в один день, 7 декабря 2017. Проект строительства был включён в Федеральную программу подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010—2020)». Инвестором строительства и владельцем терминала выступил холдинг «Аэропорты Регионов» (руководитель проекта — Григорий Удинцев).

Из-за вторжения России на Украину с 03:45 24 февраля по настоящее время введён запрет на все полёты из аэропорта.

Инфраструктура 
В здании аэропорта имеются:
 Мультимедийная экспозиция, посвященная истории донского казачества.
 Фан-магазин футбольного клуба «Ростов».
 Сувенирные магазины.

Мультимедийная экспозиция 
6 декабря 2017 года в зоне ожидания на третьем этаже открылась экспозиция «Платов и его время». Она состоит из пяти мультимедийных элементов, тематически относящихся к атаману М. И. Платову:

 «Дон» — на 14-метровом экране транслируется ролик «Полет над Доном» в разрешении 16K.
 «Вольный юг» — на замкнутом панорамном экране демонстрируются короткие фильмы, посвященные вольной казачьей жизни.
 «Война 1812 года» — картина одного из сражений кампании 1812—1814 годов, оживающая при просмотре через специальный видеоискатель.
 «Сквозь века» — на большом жидкокристаллическом экране демонстрируются интерактивные изображения, посвященные трансформации формы казаков на протяжении нескольких столетий.
 «Фрактальные портреты» — изображения атамана Матвея Платова и фельдмаршала Михаила Кутузова, выполненные на остеклении аэровокзала из различных исторических цитат.

Показатели деятельности 

Рекордный суточный пассажиропоток зафиксирован 23 июня 2018 года во время Чемпионата Мира по футболу 2018. В этот день было совершено 212 взлетно-посадочных операций. Максимальный показатель был достигнут в том числе за счёт посадки Boeing 777  на борту, первой в истории аэропорта посадки двухпалубного Boeing 747, а также  17 самолётов Airbus-320,  

За первое полугодие 2018 года пассажиропоток по ряду направлений составил: Екатеринбург — 39 тысяч пассажиров, Сочи — 29 тысяч, Самара — 17,3 тысячи, Анталья — 74 тысячи, Тбилиси —  человек, Дубай — 17 тысяч. Больше половины трансферных пассажиров в 2018 году составили пассажиры рейса Тбилиси — Ростов-на-Дону — Москва, на втором месте — Тбилиси — Ростов-на-Дону — Екатеринбург.

За первое полугодие 2019 самыми популярными прямыми направлениями стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Махачкала, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Казань, Грозный, Новосибирск. Пассажиропоток рейсов минующих Москву увеличился  по сравнению с первым полугодием 2018 года и составил  пассажиров.

Топ-5 авиакомпаний по пассажиропотоку в 2020 распределились следующим образом: 529,7 тыс. человек — «Азимут»; авиакомпания «Аэрофлот» —  платовских пассажиров; AZUR Air —  пассажиров;  пассажиров; Авиакомпания Smartavia —  пассажиров.

Авиакомпания и пункты назначения 
Регулярные полёты из аэропорта выполняют более 20 авиакомпаний. Базовый перевозчик аэропорта — авиакомпания Азимут, выполняет рейсы более чем по 20 направлениям.

География полётов весьма широка и охватывает Россию, ближнее и дальнее зарубежье.

Транспортная доступность 

Аэропорт связан автодорогой с северным обходом Ростова-на-Дону и федеральной автодорогой М-4 «Дон». Проектировщик ОАО «ГипродорНИИ» в 2013 году предоставил шесть вариантов трассировки автодороги. В итоге была выбрана трасса, которая пройдёт по территории Аксайского и Родионово-Несветайского районов с обходом посёлков Октябрьский и Красный, хуторов Каменный Брод и Камышеваха, общая протяженность составляет  Участок от северного обхода Ростова-на-Дону до аэровокзала — 4-полосный (первоначально было две полосы, в августе 2019 года расширили до 4-х полос); участок  аэровокзала также 4-полосный. Оба участка полностью освещённые. Построенные участки дорог одновременно сократили и сделали удобным маршрут  Таганрог.

Расстояние по автомобильным дорогам до центров крупнейших городов Ростовской области: 26 км до Новочеркасска; 40 км до Ростова-на-Дону; 42 км до Шахт; 46 км до Новошахтинска; 50 км до Батайска; 80 км до Азова; 100 км до Таганрога.

C 2019 года из Ростова-на-Дону в аэропорт организован автобусный маршрут № 700, из Новочеркасска — маршрут № 800.

 Маршрут № 700 отправляется с Привокзальной площади каждые 30 минут   и каждый час   Время в пути 1 час. Промежуточные остановки: Ворошиловский проспект, Пригородный автовокзал, Старый аэропорт, Аксайский поворот, п. Рассвет, п. Красный Колос.
 Маршрут № 800 отправляется от железнодорожного вокзала Новочеркасска в 6:50, 7:50, 9:10, 14:35, 16:55, 18:50 и 20:55.

Ранее из Ростова-на-Дону в «Платов» следовали автобусы малой вместимости по маршрутам № 285 и 286.

Ранее озвученные планы строительства железнодорожной ветки и запуска «Донского экспресса» не подтвердились. Областной минтранс озвучил планы запуска электрички до аэропорта в 2035 году.

Безопасность 
Аэропорт «Платов» является лучшим российским аэропортом с точки зрения транспортной безопасности. Здесь работает наиболее современное оборудование, используемое для досмотра, а показатели безопасности соответствуют требованиям стандартов Европейской конференции гражданской авиации. Для досмотра багажа используются томографы производителя Morpho Detection. Багажный конвейер позволяет осматривать  багажа за один час.

Фотогалерея

См. также 
 Аэропорт Ростов-на-Дону
 Список аэропортов России
 Список наиболее загруженных аэропортов России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ростов-на-капоте: на маршрутках к аэропорту «Платов» исправили панораму города 
 Аэропорт Платов — как добраться на автобусе, автомобиле
 Общественный транспорт к аэропорту Платов
 Министр транспорта России и губернатор Дона наградили строителей аэропорта Платов 
 Уникальный «Спортолет» посетил аэропорт Платов в Ростове-на-Дону 
 Экскурсия по Платову: смотрите на аэропорт изнутри и снаружи

Аэропорты Ростова-на-Дону
Аэропорты России федерального значения
Аэропорты России, названные в честь людей
Здания и сооружения, построенные в 2017 году в России